Ли́нда Кляйн () — американская медсестра, ,  и .

Карьера 
Будучи по образованию медсестрой, она часто играет медсестёр на телевидении, в том числе в сериалах «Анатомия страсти» и «Части тела». Также играла медсестёр на телевидении в сериалах «Надежда Чикаго», «24 часа», «Военно-юридическая служба», «Детектив Монк», «Клиент всегда мёртв» и в других.

Она появилась в нескольких фильмах в медицинских ролях, в том числе в «Смерти вопреки» (1990) и «Очень дикие штучки» (1998).

Большую часть своей работы она выполняет за кулисами в качестве медицинского консультанта, а иногда и продюсера.

Номинантка на Дневную премию «Эмми» (2007).

Примечания

Ссылки 

Медики США
Киноактрисы США